Винчестер () може бити:

 Винчестер, град у Енглеској.
 Винчестер (Вирџинија), град у америчкој савезној држави Вирџинији.
 Винчестер (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис.
 Винчестер (презиме), англосаксонско презиме.
 -{Winchester Repeating Arms Company}-, америчка компанија, произвођач оружја.
 Винчестер (пушка), назив више модела оружја дуге цеви истоименог произвођача оружја.
 Тврди диск, назив некадашњег носача података.
 Винчестер (коњ), име коња генерала Филипа Шеридана из америчког грађанског рата.

Спољашње везе